— манга Минари Эндо, ежемесячно выходящая в журнале Comic Zero Sum, и одноимённое аниме из десяти серий, премьера которого состоялась в январе 2008 года на телеканале Kyoto Broadcasting System. По сюжету, эксцентричный отец отправляет  повидать мир. Девушка путешествует одна до той поры, пока не встречает загадочного , стремящегося отомстить за убийство отца. Разель решает отправиться вместе с ним, чтобы сделать его «паршивую скучную» жизнь «более интересной и весёлой». Позже к ним присоединяется двадцативосьмилетний , друг Альзейдо.

Ссылки 
 Страница манги на сайте Ichijinsha 
  
 В базах данных
 
 

Studio Deen